Agency (Iowa)
 Agency (Missouri)
 Agency (Montana)

Desambiguações de topônimos